Luca Zanforlin – autore televisivo, conduttore televisivo e scrittore italiano
 Mario Zanforlin – psicologo ed etologo italiano